Friedrich Näser ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Näser, wirklicher Name von Friedrich Carlén (1867–1907), deutscher Sänger (Tenor)
 Friedrich Eduard Näser (1821–1876), deutscher Politiker (NLP)